Ольга Геннадьевна Борисова (Калентьева); 11 февраля 1957, Ильинка (Тюменская область) — 27 января 2021, Заводоуковск) — Россия, Общественный деятель, инженер, публицист, основатель Заводоуковской православной воскресной школы, автор книг и публикаций о Заводоуковской минеральной воде и истории г. Заводоуковска.

Учёба 
Родилась 11.02.1957 в селе Ильинка, Казанского района Тюменской Области. В раннем детстве переболела туберкулёзом. После лечения в детском противотуберкулёзном санатории «Верхний бор» (г. Тюмень) обучалась до 4 класса в Заводоуковской саноаторно-лесной школе. После возвращения на родину продолжила обучение в средней школе с. Ильинка.

В старших классах ведёт активную общественную деятельность, обучается на тракториста, становится председателем школьной учебно-производственной бригады. Занимает 1-е место на районном конкурсе пахарей.

В 1974 г. Поступает в Курганский Машиностроительный Техникум. Продолжает вести активную комсомольскую деятельность.

В 1975 г — занимает второе место на Всероссийском конкурсе научных работ среди учащихся СПО.

1977 г- с отличием заканчивает Курганский Машиностроительный Техникум, поступает в [Курганский машиностроительный институт]. В институте увлекается самодеятельным туризмом.

Инженерная деятельность 
 1982- После окончания института по распределению направляется на Нефтекамский завод автосамосвалов (ныне АО «НЕФАЗ»). Работает в цехе № 35 старшим инженером- технологом

 1983—1988 Работа в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) г. Нижний Тагил

Педагогическая деятельность 
В связи с частыми болезнями детей из-за плохой экологической обстановки в г. Нижнем Тагиле семья решает переехать в г. Заводоуковск, где экология более благоприятная. На новом месте решает закончить инженерную карьеру и заняться педагогической деятельностью, чтобы иметь возможность заниматься развитием детей.

 1989—1996 Работа в Заводоуковском Доме пионеров. Ведёт кружки горного туризма, кройки и шитья, аэробики, краеведения, экологии.

 1993 г. Заканчивает Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (ТОГИРРО) по специальности «Психология». Выпускную работу на тему «Туркружок, как начальный этап профориентации» защищает основе опыта собственной работы.

 1993 г- впервые в Заводоуковске и в Тюменской Области открывает группу дошкольного развития.

 1996—1997 г Возглавляет Станцию юных натуралистов г. Заводоуковска. Организует конкурс на лучший проект городского парка в пойме р. Ук. Ведёт детские образовательные передачи на местном телевидении (ТРК «Арсенал»)

 1995 г. — вместе с О. Евгением Веселовским открывает при Свято-Георгиевском храме православную воскресную школу. Становится её первым преподавателем и директором. Ведёт православные передачи на телевидении.

Экологическая деятельность

В 1994 -1997 г. при Детско-Юношеском центре г. Заводоуковска (бывший Дом Пионеров) ведет несколько кружков для детей разных возрастных групп, именуемых совместно как "Экологическое объединение "Ригель".
 1994 г.  -Совместно с комитетом по охране природы г. Заводоуковска  Организует детскую экологическую экспедицию вдоль р.Ук.  В ходе экспедиции были зафиксированы места сброса отходов хозяйственной деятельности
 1998 г.  -Также совместно с комитетом по охране природы г. Заводоуковска  Организует детскую экологическую экспедицию вдоль р.Бигила

На телевидении
В 1993- 1999 г. Была ведущей ряда передач на канале телекомпании "Арсенал" (г. Заводоуковск).
 1996 г-  "У семи братьев" (О детском походе на скалы 7 братьев (Свердловская Область)
 1996 г- "Воскресная школа: дни паломничества в Тобольск"  - О паломнической поездке учеников Заводоуковской воскресной школы в г. Тобольск в марте 1996 г
 1996 г- "Третий микрофон"  - О паломнической поездке учеников Заводоуковской воскресной школы в г. Тобольск в июле 1996 г
 1997 г. - "Из дальних странствий возвратись" - О храмах Москвы и подвории Соловецкого монастыря

Преподавательская деятельность в воскресной школе

После открытия в 1995 г. при Свято-Георгиевском храме воскресной школы становится ее первым преподавателем. Придерживается ненавязчивого стиля преподавания, в основе которого лежит не принуждение к заучиванию, а привитие интереса к изучаемому материалу.  

Уроки в воскресной школе сочетаются с краеведческими походами, паломническими поездками, встречами с интересными людьми. 
Гостями Заводоуковской воскресной школы в разное время становились историк-краевед Сергей Петрович Захаров, генетик-селекционер, к.с-х.н, Бежанидзе Ольга Ивановна, богослов Георгий Бежанидзе (г. Москва). 
В ходе паломнических поездок ученики воскрессной школы встречались с епископом, тобольским и тюменским Димитрием, настоятелем Свято-Троицокого монастыря Тихоном (будущим епископом Ишимским и Аромашевским).

 1996 г.- организует две паломнические поездки учеников воскресной школы в г. Тобольск

 1997 г.- организует паломническую поездку учеников воскресной школы в Свято-Троицкий монастырь, г. Тюмень.

 1998 г. - организует просветительский сплав по р.Тобол, от с. Упорово до г. Ялуторовск, в ходе которого ученики воскресной школы проводят в деревнях концерты на православную тематику.

Публицистика
Автор ряда статей  в изданиях: газета "Заводоуковские вести" (г. Заводоуковск, Сибирская православная газета Тюмень, Журнал "Божий мир" (г. Москва). 

Автор серии книг о Заводоуковской минеральной воде

Автор ряда коротких рассказов на проекте "Проза.ру"

В последние годы жизни много работала и писала на исторические темы

Примечания

Ссылки 
 «Калентьева О. Г. Разговор с генетиком»
 «Калентьева О. Г. Деревенские жители»
 «Калентьева О. Г. Вместе по жизни. И после жизни»
 "Калентьева О. Г. Броня крепка и танки наши быстры "
 «Калентьева О. Г. Святые места на Святой земле»
 [ https://proza.ru/2019/09/20/387 «Калентьева О. Г. Люди, делающие историю»]
 "Калентьева О. Г. Талантливым нужно родиться, а талантом нужно стать "
 «Калентьева О. Г. Профпригоден»
 «Калентьева О. Г. Рассказ свободного художника»
 «Калентьева О. Г. Наши истоки»
 «Калентьева О. Г. Образ Святого Луки в Новом Уренгое»
 «Калентьева О. Г. Капризный поросёнок»
 «Калентьева О. Г. Сенокос»
 «Калентьева О. Г. Дача»
 «Калентьева О. Г. Как я ощущала присутствие Бога в своей жизни»
 «Калентьева О. Г. Записки массажистки»
 «Калентьева О. Г. Познай самого себя»
 «Калентьева О. Г. Юбилей»
 «Калентьева О. Г. Сага о Моревых из деревни Морево»
 «Калентьева О. Г. Мой путь в журналитсику»
 «Калентьева О. Г. Я не зря прожила свою Жизнь»

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Краеведение